Die 2. Tour de France 1904 fand vom 2. bis 24. Juli 1904 auf exakt derselben Strecke statt wie bei der ersten Tour ein Jahr davor.

Rennverlauf 
Das Rennen wurde zunehmend ein Opfer seines eigenen Erfolgs und war geprägt von einer ganzen Reihe von Skandalen, gipfelnd im Ausschluss der ersten Vier des Gesamtklassements ein halbes Jahr nach Ende der Tour. Bereits vor dem Start gab es den ersten Skandal, als die Erstplatzierten des vom Konkurrenzblatt Henri Desgranges, „Le Vélo“, organisierten Rennens Bordeaux-Paris nicht zum Start zugelassen wurden. Schon während des Rennens waren einzelne Fahrer wegen unerlaubter Benutzung von Autos bzw. der Eisenbahn ausgeschlossen worden. In Saint-Étienne und Nîmes fanden tätliche Angriffe von Unterstützern lokaler Fahrer auf deren Konkurrenten statt. Regelmäßig wurden Nägel auf die Straße gestreut.

Sportlich wiederholte Maurice Garin zunächst seinen Vorjahressieg mit einem für damalige Verhältnisse äußerst knappen Vorsprung vor dem auch letztjährigen Zweiten, Lucien Pothier. Hippolyte Aucouturier gewann vier der sechs Etappen.

Nach Abschluss der Tour bildete die regelgebende Französische Veloziped-Union (UVF) eine Untersuchungskommission, die bis zum Dezember 1904 Dutzende Fahrer und Zeugen vernahm und schließlich den Ausschluss des Siegers Maurice Garin sowie der Zweit- bis Viertplatzierten (César Garin, Lucien Pothier, Hippolyte Aucouturier), u. a. wegen verbotenen Absprachen zwischen den Radrennfahrern, verkündete. Nutznießer der Entscheidung am grünen Tisch war der zum Zeitpunkt des Rennens erst 19-jährige Henri Cornet, der bis heute als jüngster Sieger in den Annalen der Tour geführt wird. Dieser Vorgang brachte den Organisator Henri Desgrange dazu, in einem Artikel in L’Auto zu schreiben: „Die Tour de France ist vorbei, und die zweite Auflage ist, befürchte ich, zugleich die letzte. Sie ist an ihrem eigenen Erfolg zugrunde gegangen, an den blinden Leidenschaften, die sie entfesselt hat.“ Er schlug vor, dass künftig andere die Tour organisieren sollten, und seine Zeitung sich künftig auf Automobilsport konzentrieren solle. Als jedoch Autorennen von Stadt zu Stadt wie Paris–Madrid wegen zahlreicher Todesfälle verboten wurden, beschloss Desgrange, die Tour de France auch im Jahr darauf zu organisieren.

Insgesamt gingen 88 Fahrer aus fünf Nationen (Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien und der Schweiz) an den Start, von denen nach dem Ausschluss nur noch 15 im Klassement übrig blieben.

Die Etappen

Ergebnisse

1. Etappe

2. Etappe 

Der Geschwindigkeitsdurchschnitt des ersten Fahrers dieser Etappe betrug 24,686 km/h. Der Berg Col de la République wurde befahren. Bergsieger war Alfred Faure.

3. Etappe 

Der Geschwindigkeitsdurchschnitt des ersten Fahrers dieser Etappe betrug 26,951 km/h.

4. Etappe 

Der Geschwindigkeitsdurchschnitt des ersten Fahrers betrug 30,917 km/h.

5. Etappe 

Der Geschwindigkeitsdurchschnitt des ersten Fahrers betrug 25,251 km/h.

6. Etappe 

Der Geschwindigkeitsdurchschnitt des ersten Fahrers betrug 24,195 km/h.

Gesamtklassement

Weblinks 

 
 radsport-seite.de zur Tour 1904
 Biker Race Info zur Tour 1904 (englisch)

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Radrennen 1904
1904